Manus (eiland)
Manus (provincie)
Manus (stripfiguur)
Manus (Romeins recht) - de macht over de vrouw

Zie ook 
Manusje-van-alles
Hand -medische Latijnse term: manus